Лаванши () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лаванши, Нума (род. 1993) — швейцарский футболист, защитник футбольного клуба «Грассхоппер».
 Лаванши, Паскаль (род. 1968) — французский фигурист.